La Coupe Davis 1925 a eu lieu . Elle a été remportée par les États-Unis sur la France.

Tableau final

Notes et références 

1925
Tennis masculin en 1925